Urtext ( ur- "primordial" y text "texto", ) puede referirse a:

 Urtext (estudios bíblicos), el texto que se cree que precede tanto a la Septuaginta y al texto masorético;
 Edición urtext, en música clásica, la versión de la música tal y como fue creada por el compositor;
 Urtext (disquera), compañía discográfica mexicana.